Als StEG 21.5 wurden von der Staats-Eisenbahn-Gesellschaft (StEG), einer privaten Eisenbahngesellschaft Österreich-Ungarns, folgende Lokomotiven zusammengefasst:

 StEG II 225–233
 StEG II 316–333
 StEG II 334–335